Camacho je příjmení více osob:

 Diego Camacho (*1983) – bolivijský trenér
 Ignacio Camacho (* 1990) – španělský fotbalista
 Jorge Camacho (1934–2011) – kubánský malíř
 José Antonio Camacho (* 1955) – španělský fotbalista a trenér
 José Gregorio Camacho Lascarro (* 1983) – venezuelský judista